

Sigle 
JOT est un sigle qui peut désigner :
 , une revue scientifique informatique en ligne.

Code 
JOT est un code qui peut désigner :
 , un aéroport d'usage public situé dans l'Illinois, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Voir aussi 
 JotSpot, une entreprise américaine qui offre des plateformes wiki